Appleby (Lincolnshire) - localidade na Lincolnshire, Inglaterra
Appleby (Texas) - localidade na Texas, Estados Unidos
Appleby-in-Westmorland - localidade na Cúmbria, Inglaterra
Appleby Magna - localidade na Leicestershire, Inglaterra
Appleby Parva - localidade na Leicestershire, Inglaterra